Guerra catalano-genovesa (1330-1336)
 Guerra catalano-genovesa (1454-1458)